cron – program komputerowy, składnik systemów operacyjnych Unix i uniksopodobnych
 Dieta CRON (Calorie Restriction with Optimal Nutrition) – dieta niskokaloryczna